Laona Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Laona Township du comté de Winnebago dans l'Illinois.
  du comté de Roseau dans le Minnesota.

Voir aussi 
 Laona

Homonymie de townships